Smuha je český rodový název pro několik druhů smuhovitých ryb:
 Argyrosomus De la Pylaie, 1835
 Cynoscion Gill, 1861
 Menticirrhus Gill, 1861
 Micropogonias Bonaparte, 1831
 Odontoscion Gill, 1862
 Pogonias Lacépède, 1801
 Pseudotolithus Bleeker, 1863
 Sciaena Linnaeus, 1758
 Totoaba Vilamar, 1980
 Umbrina Cuvier, 1816